Чемпионат Японии по фигурному катанию 2002—2003 — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 71-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Киото с 19 по 22 декабря 2002 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 2002—2003 Japan Figure Skating Championships 

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2002 год в фигурном катании
2003 год в фигурном катании
Спорт в Киото
Зимние виды спорта в сезоне 2002/2003
Декабрь 2002 года
Спорт в Японии в 2002 году